Lee Douglas é uma cantora inglesa. Em 2009 juntou-se à banda britânica de rock Anathema. Ela é irmã do baterista John Douglas

Discografia

Anathema
Judgement (1999)
A Fine Day to Exit (2001)
A Natural Disaster (2003)
Hindsight (2008)
We're Here Because We're Here (2010)
Falling Deeper (2011)
Weather Systems (2012)
Distant Satellites (2014)
The Optimist (2017)

The Eden House
Half Life (2013)
Songs For The Bronken Ones (2017)

Videografia
A Moment In Time (2007)

Ligações externas
Site Oficial da banda Anathema
Anathema no Myspace

Cantores do Reino Unido